Prvenstvo Jugoslavije u košarci za sezonu 1967./68. je drugi put zaredom osvojila momčad Zadra.

1. savezna liga 

Sastav prvaka: Miljenko Valčić, Đuro Stipčević, Laura, Milan Komazec, Troskot, Jure Košta, Josip Đerđa, Krešimir Ćosić, Goran Brajković, Bruno Marcelić, Mile Marcelić. Trener: Đorđo Zdrilić 

 Izvori:  
 nsl.kosarka.co.yu  
 kosmagazin.com

2. savezna liga

Zapad 
igrano 1968. (nakon prve lige)

Republičke lige

Hrvatska 
Igrano tijekom 1968. 
Konačni poredak: 
1. Karlovac 67 
2. Jedinstvo Ogulin 
3. Rudar Labin 
4. Sisak 
5. Šibenik 
6. Pula 
7. Student Rijeka 
8. Osijek

 Izvori: 
<ref> Zdravko Švegar: Šanac - košarkaški vulkan - Sedam desetljeća košarke u Karlovcu (1934. – 2004.), Karlovac, 2004. </ref> Šanac - košarkaški vulkan''

Izvori 
 
Wayback arhiva, košarkaška liga Srbije, Povijest državnih prvenstava 1945. – 1991.
 Zdravko Švegar: ''Šanac - košarkaški vulkan - Sedam desetljeća košarke u Karlovcu (1934. – 2004.), Karlovac, 2004.
  

1967-68